Kels ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Kels (1828–1893), deutscher Porträt- und Genremaler

 Heinrich Wilhelm Kels (1759–1792), deutscher Chirurg
 Veit Kels (um 1513/14–1594/95), deutscher Bildschnitzer, Medailleur und Goldschmied